Кельверт:
 Кельверт, Грейс — Грейс Кельверт (Grace Calvert; 1819—1873) — английский химик
 Кельверт, Джордж Генри — Джордж Генри Кельверт (англ. George Henry Calvert; 2 января 1803 — 24 мая 1889) — американский писатель